

Persone
 Aesop Dekker (1970) – musicista statunitense
 Albert Dekker, nome d'arte di Albert Van Ecke (1905-1968) – attore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
 Anouk Dekker (1986) – calciatrice olandese
 Britt Dekker (1992) – presentatrice e attrice olandese
 Desmond Dekker, pseudonimo di Desmond Adolphus Dacres (1941-2006)– cantante reggae giamaicano
 Eduard Douwes Dekker, conosciuto con lo pseudonimo di Multatuli (1820-1887) – scrittore, aforista e funzionario governativo olandese 
 Erik Dekker (1970) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese
 Femke Dekker (1979) – canottiera olandese, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008
 Fred Dekker (1959) – regista e sceneggiatore statunitense
 Inge Dekker (1985) – nuotatrice olandese
 Laura Dekker (1995) – velista neozelandese con cittadinanza anche olandese e tedesca
 Matthew den Dekker (1987) – giocatore di baseball statunitense
 Rick Dekker (1995) – calciatore olandese
 Sam Dekker (1994) – cestista statunitense
 Sanne Dekker (1993) – bobbista olandese naturalizzata austriaca
 Thomas Dekker (ca 1572-1632) – scrittore e drammaturgo inglese
 Thomas Dekker (1984) – ex ciclista su strada olandese
 Thomas Dekker (1987) – attore e cantante statunitense
 Tristan Dekker (1998) – calciatore olandese

Altro
 Algoritmo di Dekker, noto anche come algoritmo di proiezione di Dijkstra – soluzione completa al problema della mutua esclusione nella coordinazione decentrata di processi

Pagine correlate
Decker